Ghesquière kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Ghesquière
 Jean H.P.A. Ghesquière

Robotskapade auktorsförkortningar